XK steht als Abkürzung für

 Air Corsica, französische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Teil der Typbezeichnung mehrerer Kfz-Modelle von Jaguar, siehe Jaguar Cars #Jaguar-Modelle im Überblick
 den Kosovo, nach ISO 3166

XK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Chalkidiki
 Norwegen: Levanger in der Provinz Nord-Trøndelag

Abkürzung